Михаи́л Федо́тов:
 Федотов, Михаил Александрович (род. 1949) — российский юрист, государственный деятель и правозащитник.
 Федотов, Михаил Алексеевич (1916—1986) — танкист, Герой Советского Союза.
 Федотов, Михаил Алексеевич (род. 1952) — советский биатлонист, тренер.
 Федотов, Михаил Афанасьевич (1929—1998) — бригадир плотников треста «Якутстрой» Якутского совнархоза; Герой Социалистического Труда.
 Федотов, Михаил Иванович (1958—1995) — удмуртский поэт, журналист, редактор.